Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paolo Bertolucci che ha battuto in finale John Feaver 6-4, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Dick Crealy (semifinali)
 Paolo Bertolucci (Campione)
 Assente
 Patrick Proisy (secondo turno)

 Assente
 Antonio Zugarelli (primo turno)
 Assente
 Belus Prajoux (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1977